Naksos – grecka wyspa 
 Naxos (wytwórnia muzyczna)